Die Saison 2007/08 der Wysschaja Liga war die 16. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 30 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz hatte mit 16 Mannschaften zwei Teilnehmer mehr als die Ost-Konferenz mit 14 Mannschaften. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 60 und in der Ost-Konferenz 52 betrug.

Die acht besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Spiel um Platz 3 
Die Spiele fanden am 19. und 22. April 2008 statt.
 Kasachmys Satpajew – Disel Pensa 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
 Disel Pensa – Kasachmys Satpajew 3:1 (1:0, 2:0, 0:1), 0:1 nach Verlängerung

Finale 
Die Spiele fanden am 19., 20., 23., 24. und 27. April 2008 statt.
 Awtomobilist Jekaterinburg – Chimik Woskressensk 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
 Awtomobilist Jekaterinburg – Chimik Woskressensk  4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
 Chimik Woskressensk – Awtomobilist Jekaterinburg 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
 Chimik Woskressensk – Awtomobilist Jekaterinburg 6:3 (3:1, 3:1, 0:1)

Weblinks 
 

2007
Eishockeysaison 2007/08